Филипп Сушко́в:
 Сушков, Филипп Семёнович — деятель Белого движения, глава Кубанского правительства (1919).
 Сушков, Филипп Тимофеевич (1906—1944) — Герой Советского Союза.